В одиночному розряді тенісного турніру WTA Swiss Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Емі Фрейзер здобула титул, у фіналі перемігши Радку Зрубакову 6–4, 4–6, 7–5.

Сіяні гравчині 

  Мануела Малєєва-Франьєре (2-ге коло)
 Відсутня
  Радка Зрубакова (фінал)
  Аманда Кетцер (чвертьфінал)

 Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
 Ніколь Брандтке (2-ге коло)
 Відсутня
 Інес Горрочатегі (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Swiss Open